Натуральне число 1871
 1871 рік до нашої ери
 1871 рік нашої ери